Buzz puede referirse a:

 Buzz, canal de televisión privado español;
 Buzz!, saga de videojuegos;
 Google Buzz, red social producida por Google que funcionó como añadido a Gmail;
 Buzz Lightyear, personaje ficticio, protagonista de la saga Toy Story;
 Buzz Aldrin (n. 1930), astronauta de la NASA retirado;
 Buzz, aerolínea británica.